Sette allegri cadaveri (What a Carve Up!) – film del 1961 diretto da Pat Jackson 
 La famiglia Winshaw (What a Carve Up!) – romanzo di Jonathan Coe del 1994